DeCarlo lautet der Familienname folgender Personen:

 Mark DeCarlo (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher und Fernsehmoderator
 Mike DeCarlo (* 1957), US-amerikanischer Comiczeichner